Bechtolf ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Bechtolf (1891–1969), deutscher Jurist und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank
 Sven-Eric Bechtolf (* 1957), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur